Lucius Caninius Gallus är ett namn som burits av flera romare:

* Lucius Caninius Gallus (folktribun 56 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Caninius Gallus (konsul 37 f.Kr.), romersk politiker
 Lucius Caninius Gallus (suffektkonsul 2 f.Kr.), romersk politiker